Сантијаго Вауклиља има више значења:

 Општина Сантијаго Вауклиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Вауклиља (Сантијаго Вауклиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику